Ґрунвальд () — село в Польщі, у гміні Александрув-Лодзький Зґерського повіту Лодзинського воєводства.

Примітки 

Села Зґерського повіту